Astronomy (anglais pour « astronomie ») peut désigner :

 , périodique américain d'astronomie amateur ;
 Astronomy, album du groupe suédois Dragonland ;
 , album de Bleach ;
 , chanson du groupe de rock américain Blue Öyster Cult ;
 Astronomy Domine, chanson du groupe de rock psychédélique britannique Pink Floyd.